( au pluriel) est un terme anglais désignant une mode masculine apparue au  aux États-Unis, évolution du dandysme anglais de la fin du . Depuis les années 1960, il signifie « mec » en argot américain.

Mode 
 Dude, un personnage vêtu de façon extrêmement élégante mais parfois déplacée, notamment lorsqu'il visite la campagne ()

Cinéma 
 Dude, titre original du film américain Les Potes d'Olivia Milch sorti en 
 , film américain de Penelope Spheeris sorti en 1987
 Jeffrey The Dude Lebowski, protagoniste du film The Big Lebowski sorti en 1998 et à l'origine du dudéisme

Musique

Groupe 
 , groupe de rock français

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 Dude, chanson d' présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1972, et écrite par

Album 
 , album de David Mead sorti le 
 , album de Devin the Dude sorti le 
 The Dude, album de Quincy Jones sorti le 
 , album de Mott the Hoople sorti en